A Ponte Rodoferroviária de Alvega ou Ponte do Pego é uma ponte sobre o rio Tejo, em Portugal, unindo Alvega (EN118) e Mouriscas (CM1221). Por ela passa o Ramal do Pego, um ramal da Linha da Beira Baixa construído pela EDP para acesso dos comboios com carvão provenientes do porto de Sines que abastecem a Central Termoeléctrica do Pego. A ponte foi construída em 1992.

Alvega
Alvega
Fundações em Portugal em 1992
Pontes no distrito de Santarém